Grémillon ist der Familienname folgender Personen:
 Hélène Grémillon, französische Schriftstellerin, Verfasserin von Das geheime Prinzip der Liebe
 Jean Grémillon (1901–1959), französischer Filmregisseur